Petite rivière à l'Ours kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Petite rivière à l'Ours (vattendrag i Kanada, lat 46,24, long -77,91), Québec, 
 Petite rivière à l'Ours (vattendrag i Kanada, lat 48,62, long -72,45), Québec, 
 Petite rivière à l'Ours (vattendrag i Kanada, lat 48,43, long -72,58), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar